The Taxidermist – film del 1913 prodotto dalla Filmografia della Nestor Film Company
 The Taxidermist – film del 2009 diretto da Katie Ellwood e Amber Templemore-Finlayson
 The Taxidermist – film del 2013 diretto da Thomas Love